John Montagu (3e graaf van Salisbury) (1350-1400), Engels edelman
 John Montagu (2e hertog van Montagu) (1690-1749), Engels edelman
 John Montagu (4e graaf van Sandwich) (1718-1792), Brits edelman en politicus